New Salem (Dakota del Nord) 
 New Salem (Illinois)
 New Salem (Massachusetts)
 New Salem (Pennsilvània)